Crisa puede referirse a:
Crisa, antigua ciudad griega de Fócide.
Crisa, antigua ciudad de la Tróade.
El golfo de Crisa, nombre que se le daba a la bahía situada cerca de Crisa de Fócide, o a veces a todo el golfo de Corinto.
CRISA, empresa española de electrónica espacial.

En la mitología griega puede referirse a:
Crisa, hija de Halmo que, unida a Ares, fue madre de Flegias. Tenía una hermana llamada Crisógone.
Crisa, hija de Palas de Arcadia que, según una tradición, fue esposa de Dárdano. 
Crisa, islote cercano a la isla de Lemnos que desapareció en el siglo II.